Yaari ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed al-Yaari (* 2000), jemenitischer Sprinter
 Menahem E. Yaari (* 1935), israelischer Wirtschaftswissenschaftler